Longat (Balige), een plaats in Indonesië
Longat (Panyabungan Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing